

Patronyme
 Anne Revere, (1903-1990), fut une actrice américaine.
 Ben Revere, (1988- ), est un joueur américain de baseball.
 Paul Revere, (1735-1818), un orfèvre américain, patriote de la Révolution américaine.

Toponymie

États-Unis 
 Revere, une ville américaine du Massachusetts ;
 Revere, ville dans le Minnesota ;
 Revere, un village du comté de Clark, dans le Missouri, aux États-Unis.

Italie 
 Revere, une ville italienne en Lombardie.

Musique
 Paul Revere & The Raiders est un groupe de rock américain 

Homonymie
Homonymie de patronyme